Rundumlicht steht für:

 ein bestimmtes Positionslicht an einem Schiff
 eine Rundumkennleuchte von Einsatzfahrzeugen